

Sigle 
 Mana points  – punti mana nei giochi di ruolo
 Member of Parliament  – membro del parlamento britannico
 Military Police  – polizia militare
 Multi processor  – multiprocessore
 Modus ponens  – regola d'inferenza
 Monty Python  – gruppo comico britannico
 Murder party  – gioco di ruolo di argomento giallo
 Messaggio privato  – Traduzione di PM (Private message), spesso usato nelle chat
 Lettore multimediale
 Mantieni Peso  – tecnica di bodybuilding

Codici 
 MP – codice vettore IATA di Martinair
 MP – codice FIPS 10-4 di Mauritius
 MP – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Isole Marianne Settentrionali
 MP – codice ISO 3166-2:CF di Ombella-Mpoko (Repubblica Centrafricana)
 MP – codice ISO 3166-2:IN di Madhya Pradesh (India)
 MP – codice ISO 3166-2:US delle Isole Marianne Settentrionali
 MP – codice ISO 3166-2:ZA di Mpumalanga (Sudafrica)

Fisica 
 mp – massa a riposo del protone
 mP – simbolo della massa di Planck

Informatica 
 .mp  – dominio di primo livello di Isole Marianne Settentrionali

Musica 
 mp, posto sotto al pentagramma, indica mezzopiano come dinamica

Religione 
 M.P. – Suore Madri Pie di Nostra Signora Sede della Sapienza o Franzoniane
 M.P. – Suore Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo

Sport 
 MP Michael Phelps – Marchio creato dal nuotatore Michael Phelps

Altro 
 mp – abbreviazione comunemente usata per il marco polacco
 mp – abbreviazione comunemente usata per indicare i metri piani delle corse su pista di atletica leggera
 Leica MP  – fotocamera della Leica
 MP – abbreviazione di Maschinenpistole, cioè pistola mitragliatrice in tedesco, usato anche nella sigla di vari modelli di pistole mitragliatrici
 MP – abbreviazione di Metalli Preziosi, ex-azienda di Paderno Dugnano